Tilgmann kan avse:

Tilgmann (företag) – ett finländskt företag

Personer
Arnold Tilgmann (1902–1978), en finländsk operasångare, skådespelare och illustratör
Ferdinand Tilgmann (1832–1911), en tysk grafiker verksam i Finland